Ernesto García Castañeda (Nieves, Zacatecas, México; 26 de febrero de 1884 – Nieves, Zacatecas, México; 28 de enero de 1955) fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución mexicana y la toma de Zacatecas, sirviendo bajo del rango militar de coronel.

Primeros años 
García nació cerca de Nieves, Zacatecas el 26 de febrero de 1884 como el segundo de siete hijos de José García Ávila (c. 1855 – 1935) y su primera esposa Marciana Castañeda Samaniego (1862 – 1893). Fue bautizado el 9 de marzo en la parroquia católica de Santa María de las Nieves. Después de que doña Castañeda falleció joven de fiebre, don García se casó con doña Ignacia Balderas Martínez en 1897 y tuvieron tres hijos antes que ella falleció en 1901. En 1910, la Revolución mexicana estalló; fue la razón que llevó García a alistarse y ayudar en la causa. En total, participó en 29 acciones militares (incluyendo la toma de Zacatecas de 1914), ganándose el rango de coronel a través de su coraje y valentía, .

Vida posterior 
Después de la toma de Zacatecas, regresó a Nieves y se casó con doña Luciana Segura Burciaga (1890 – 1942) el 15 de julio de 1914 (que fue el mismo día en que el presidente Victoriano Huerta dimitió después de que el Ejército Federal fuera derrotado en la toma de Zacatecas). Comenzando en 1930, García fue elegido varias veces como alcalde de la ciudad de Nieves y presidente municipal del municipio de Nieves (ahora renombrado por General Francisco R. Murguía). Después de que doña Segura falleció sin haber tenido hijos, García se casó con doña Rosa Hernández Delgado (1918 – 1978) el 10 de febrero de 1943, con edades de 58 y 24 años, respectivamente. Durante los años de matrimonio, tuvieron 7 hijos. Coronel García se falleció el 28 de enero de 1955 de neumonía a la edad de 70 años. Está internado en el cementerio municipal de Nieves.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Nieves (Zacatecas)
Militares de la Revolución mexicana
Fallecidos en Nieves (Zacatecas)